Mongo – miasto w Czadzie
 mongo – zdawkowa jednostka monetarna w Mongolii
 Mongo – grupa etniczna w Demokratycznej Republice Konga